Марта Тилтон (; 14 ноября 1915 — 8 декабря 2006) — популярная американская певица эпохи свинга и традиционного попа.

Биография 
Тилтон родилась в Корпус-Кристи, Техас. Её семья переехала в небольшой город Эдна в штате Канзас, когда ей было три месяца. В 1922 году семья переезжает снова, на этот раз в Лос-Анджелес (Калифорния), где Тилтон учится в Fairfax High School. В это время она пела на небольшом местном радио.

Хиты

С Бенни Гудменом

Сольные

Примечания

Ссылки 
 
 

Певцы и певицы США